Il singolare del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Mutis che ha battuto in finale Potito Starace 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Albert Montañés (semifinali)
 Željko Krajan (primo turno)
 Joan Balcells (primo turno)
 Olivier Mutis (Campione)

 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 John van Lottum (primo turno)
 Assente
 Mario Radić (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2002